Stazione di Romito potrebbe riferirsi a:
 Stazione di Romito Magra - ex fermata ferroviaria posta sulla ferrovia Genova-Pisa;
 Deposito locomotive di Firenze Santa Maria Novella, colloquialmente chiamato dai ferrovieri toscani DL Firenze Romito.